Hans Vollmer est un nom notamment porté par :
 Hans Vollmer (1915–1945), chimiste de l'université de Vienne ;
 Hans Vollmer (1878–1969), historien allemand de l'art ;
 Hans Vollmer (1871–1941), professeur et théologue allemand.